HC Ypenburg, een hockeyclub uit Den Haag,
 Homocysteïne, een niet-essentieel aminozuur.
 Helios Airways, ICAO-code voor deze voormalige Cypriotische luchtvaartmaatschappij